Магедове — селище, Пологівський район, Запорізька область
 Магедове — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці